Takihito Mura, né le  à Matsudo, Japon, est un patineur artistique japonais. Actif au niveau international depuis la saison 2008-2009, il a remporté Championnats des quatre continents 2014 à Taipei ainsi que deux Grand Prix, le Trophée Éric Bompard 2012 et le Skate Canada 2014.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique japonais
Naissance en février 1991
Naissance à Matsudo
Sportif japonais du XXIe siècle